Landero y Coss kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Landero y Coss (kommun), Veracruz, 
 Landero y Coss, Tlachichilco, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar